Treviranus:
 Ludolf Christian Treviranus
 Gottfried (Reinhold) Treviranus
 Gottfried Reinhold Treviranus